Toto je seznam 100 nejlidnatějších okresů ve Spojených státech amerických. Seznam vychází z celostátního desetiletého sčítání lidu provedeného 1. dubna 2010 a 1. dubna 2020.

Mnoho okresů na seznamu zahrnuje velká města nebo metropolitní oblasti ve všech částech USA. Šest z uvedených okresů má sloučenou městskou a okresní samosprávu, a to: City and County of Honolulu, Metropolitan Government of Nashville and Davidson County, City and County of Philadelphia, City and County of San Francisco, City of Jacksonville and Duval County a City and County of Denver. Okresy New York County, Bronx County, Kings County, Queens County a Richmond County jsou územně shodné s příslušnými obvody města New York.

Seznam 
Tento seznam obsahuje nejlidnatější okresy USA a District of Columbia seřazené podle oficiálního sčítání lidu v roce 2020 provedeného agenturou United States Census Bureau.

Galerie

Reference 

Americké seznamy
Spojené státy americké